Durlesbach steht für:

 Durlesbach (Bad Waldsee), Wohnplatz im Ortsteil Reute der Stadt Bad Waldsee, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Durlesbach (Schussen), linker Zufluss der Schussen in Durlesbach, Stadt Bad Waldsee, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Bahnhof Durlesbach in Durlesbach